

Homonymie de nom de famille 

 Casey Stoner (1985- ), un pilote de vitesse moto australien.
 Alyson Stoner (1993- ), une actrice américaine.
 Eugene M. Stoner (1922-1997), un concepteur militaire d'armes à feu.

Autres 
 Le stoner rock, un style de rock et de metal.
 Stoner Witch,  un album des Melvins, sorti en 1994.
 La stoner comedy est une comédie qui traite des effets du cannabis.
 Le critère de Stoner, concept de physique, en magnétisme.